Жан-Люк Легран () — промышленник и швейцарский политик, бывший президент Директории Гельветической республики.

Биография 
Был членом Директории Гельветической Республики, органа, который управлял Швейцарией с 1798 по 1802 год. Возглавлял Совет директоров.

В 1813 году создал фабрику по производству шелковых лент в городе Фудей, который в настоящее время является частью Бан-де-ла-Рош (Нижний Рейн).

Примечания 

Предприниматели Швейцарии
Политики Швейцарии